Нейронный машинный перевод Google (GNMT) — это система нейронного машинного перевода (NMT), разработанная компанией Google и представленная в ноябре 2016 года, которая использует искусственную нейронную сеть для повышения беглости и точности перевода в Google Переводчике.

GNMT улучшает качество перевода, применяя метод машинного перевода на основе примеров (EBMT), в котором система “обучается на миллионах примеров”. Предлагаемая архитектура системного обучения GNMT была впервые опробована на более, чем ста языках, поддерживаемых Google Переводчиком. Благодаря большой сквозной структуре, система со временем учится создавать более качественные и естественные переводы. GNMT способна переводить предложения целиком, а не по частям. Сеть GNMT может выполнять интерлингвальный машинный перевод, кодируя семантику предложения вместо того, чтобы запоминать переводы отдельных фраз.

История 
Проект Google Brain  был создан в 2011 году в “секретной исследовательской лаборатории Google X”  Джеффом Дином, сотрудником Google, Грегом Коррадо, исследователем из Google, и Эндрю Ыном, профессором компьютерных наук Стэнфордского университета. Работа Ына легла в основу одного из самых больших технологических прорывов в Google и Стэнфорде.

В сентябре 2016 года исследовательская группа Google объявила о разработке системы перевода GNMT, и к ноябрю Google Переводчик начал использовать нейронный машинный перевод (NMT) вместо прежних статистических методов (SMT), которые использовались с октября 2007 года внутри собственной закрытой SMT системы.

Система NMT внутри Google Переводчика использует большую искусственную нейронную сеть, пригодную для глубинного обучения. Изучая миллионы примеров, GNMT улучшает качество перевода, используя более широкий контекст для вывода наиболее подходящего перевода. Затем результат перестраивается и адаптируется для соответствия грамматике человеческого языка. GNMT не создала свой внутренний универсальный язык, а скорее стремилась найти общее между многими языками, что должно быть интересно больше для психологов и лингвистов, чем для специалистов в области информатики. Новый движок перевода был включен в обе стороны для девяти языков: английского, французского, немецкого, испанского, португальского, китайского, японского, корейского и турецкого в 2016 году. В марте 2017 года были добавлены ещё три языка: русский, хинди и вьетнамский. В том же месяце с помощью сообщества Google Переводчика была добавлена поддержка иврита и арабского языка. Далее в конце апреля 2017 года была добавлена поддержка девяти индийских языков, а именно: хинди, бенгали, маратхи, гуджарати, пенджаби, тамильский, телугу, малаялам и каннада.

Языки, поддерживаемые GNMT 
Ниже приведён список языковых пар, в которых для перевода используется модель нейронного машинного перевода Google (NMT). По состоянию на июль 2017 года для всех языков поддерживается только перевод на английский язык и обратно:

Прямой перевод 
Утверждается, что система GNMT лучше предыдущего варианта Google Переводчика тем, что она может выполнять “прямой перевод”, т.е. переводить с одного языка на другой напрямую (например, с японского на корейский). Ранее Google Переводчик сначала переводил с исходного языка на английский, а затем с английского на конечный язык вместо прямого перевода с одного языка на другой.

См. также 

Машинный перевод на основе примеров 
Машинный перевод на основе правил
Сравнение приложений для машинного перевода
Статистический машинный перевод
Искусственный интеллект
Cache language model
Компьютерная лингвистика
Автоматизированный перевод
История машинного перевода
Список новых технологий
Список исследовательских лабораторий, занимающихся машинным переводом
Нейронный машинный перевод
Машинный перевод
Универсальный переводчик

Ссылки

Внешние ссылки 
 Преимущества и недостатки машинного перевода
 Статистический машинный перевод
 Международная ассоциация машинного перевода (IAMT) 
 Архив машинного перевода  от Джона Хатчинса. Электронное хранилище (и библиография) статей, книг и статей в области машинного перевода и технологии компьютерного перевода
 Машинный перевод (автоматический перевод)  – публикации Джона Хатчинса (включают в себя PDF нескольких книг про машинный перевод)

Применение искусственного интеллекта
Компьютерная лингвистика
Машинный перевод
Искусственные нейронные сети
Задачи обработки естественного языка
Google